Василий Шульгин:
 Шульгин, Василий Витальевич (1878—1976) — депутат Государственной думы Российской империи 2—4 созывов, деятель Белого движения, писатель и публицист.
 Шульгин, Василий Григорьевич (псевдоним Шуль; 1896—1956) — советский цирковой артист.